Красная книга Магаданской области — официальный документ, содержащий сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растениях и других организмах на территории Магаданской области.

Издания 
К предшественнице «Красной книги Магаданской области» отчасти можно отнести «Красную книгу Севера Дальнего Востока России», изданную в 1998 году.

В 2008 году выпущено первое издание Красной книги Магаданской области. Оно было подготовлено специалистами Департамента природных ресурсов администрации Магаданской области и учёными Института биологических проблем Севера ДВО РАН, Биолого-почвенного института во Владивостоке и Института экологии растений и животных в Екатеринбурге. В этом издании оценка состояния видов и популяций проведена по категориям, сочетающим как категории Красной книги Российской Федерации, так и категории Международного союза охраны природы, которые соотносятся следующим образом:

Красная книга Магаданской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Содержит сведения о 113 охраняемых видах животных (10 — моллюсков, 20 — рыб, 10 — насекомых, 2 — пресмыкающихся, 46 — птиц, 25 — млекопитающих), 108 видах растений (95 — покрытосеменных, 1 — голосеменных, 7 — папоротниковидных, 2 — плауновидных, 1 — хвощевидных, 1 — лишайников) и 27 видах грибов. По каждому виду даны краткое описание, сведения о численности и необходимые меры охраны. Книга иллюстрирована рисунками и картами ареалов охраняемых видов.

В 2019 году вышло второе издание Красной книги Магаданской области, в котором по сравнению с первым изданием исключены 75, а добавлен 101 вид животных, растений и грибов. Книга подготовлена специалистами ИБПС ДВО РАН, БСИ ДВО РАН, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, ЦСБС СО РАН, ИЭРиЖ УрО РАН, ЗИН РАН, ИБВВ РАН, ЮНЦ РАН и Музея естественной истории Словении. В этом издании категория редкости оценена по шкале со следующими критериями:
 0 — Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, ранее известные с территории (акватории) региона, но нахождение которых в настоящее время не подтверждается (сведения о единичных встречах имеют 25-50—летнюю давность).
 1 — Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых находится на критическом уровне, так что без принятия соответствующих мер охраны они могут в недалёком будущем перейти в предыдущую категорию.
 2 — Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно снижающейся численностью, которые, если не принять соответствующих мер, могут перейти в предыдущую категорию.
 3 — Редкие. Таксоны с естественно низкой численностью, распространённые в ограниченном ареале или крайне спорадически на значительных территориях. Для редких видов беспозвоночных, растений и грибов приняты следующие подкатегории: 3а — узколокальные эндемики; 3б — имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью популяций; 3в — имеющие узкую экологическую приуроченность; 3г — имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в Магаданской области на границе распространения; 3д — имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Магаданской области.
 4 — Неопределённые по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
 5 — Восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаться к состоянию, когда они не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.
 6 — Редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны и популяции, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории субъекта Федерации при нерегулярных миграциях, кочевках или залётах (заходах).
 7 — Вне опасности. Таксоны и популяции, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, которым на территории субъекта Российской Федерации исчезновение не угрожает.

Списки видов 
На 2019 год в Красную книгу внесены 272 вида животных, растений и грибов (в скобках указана категория редкости).

Животные 

  (2)
  (3г)
  (3д)
  (3д)
  (3д)
  (3д)

  (4)
  (3а)
  (3a)
  (3a)
  (4)
  (4)
  (4)
  (3a)
  (3a)
  (4)
  (4)
  (3б)
  (3б)

  (2)
  (6)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)

  (3)
  (3)

  (6)
  (4)
  (3)
  (3)
  (5)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (4)
  (4)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (4)
  (4)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (4)
  (4)
  (4)
  (2)
  (5)
  (6)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (4)
  (3)
  (2)
  (1)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (3)
  (4)
  (2)
  (2)

  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

Растения 

  (3д)
  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3д)
  (3д)
  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3в)
  (3в)
  (3в)
  (3г)
  (2)
  (3г)
  (3б)
  (3в)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3д)
  (3а)
  (3а)
  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3а)
  (3д)
  (3в)
  (3а)
  (3г)
  (3б)
  (3б)
  (3г)
  (3д)
  (3а)
  (3г)
  (3а)
  (3д)
  (3д)
  (3а)
  (3а)
  (3в)
  (3б)
  (3г)
  (3д)
  (3в)
  (3г)
  (3а)
  (3а)
  (3д)
  (3а)
  (3г)
  (3а)
  (3б)
  (3б)
  (3д)
  (3а)
  (3а)
  (3г)
  (3г)
  (3а)
  (3а)
  (3г)
  (3в)
  (3г)
  (3д)
  (3а)
  (3д)
  (3д)
  (3д)
  (3д)
  (3а)
  (3а)
  (3б)

  (3г)

  (3д)
  (3г)
  (3г)
  (3г)

  (3б)

  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3г)
  (3д)
  (3б)
  (3д)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3г)
  (3б)
  (3б)
  (3б)

  (3г)
  (3г)
  (3г)
  (3б)
  (3б)
  (3д)
  (3д)
  (3д)
  (3б)
  (3д)
  (3г)
  (3б)
  (3в)
  (3г)
  (3а)
  (3д)

  (3г)
  (1)
  (3б)

Грибы 

  (2)
  (3б)
  (3б)
  (3в)
  (3г)
  (3б)
  (3в)
  (3д)

  (3в)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3г)
  (3г)
  (3б)
  (3в)
  (3б)
  (3в)
  (3в)
  (3б)
  (3д)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3г)
  (3г)
  (2)
  (3б)
  (3в)
  (3г)
  (3б)
  (3б)
  (3б)
  (3г)
  (3б)
  (3г)

Примечания

Литература 
Издания красной книги

Ссылки 
 

География Магаданской области
Магаданская область